Die Orange Warsaw Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Juni 2008 in Warschau stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle die Gerry Weber Open sowie in London die Artois Championships gespielt, die beide genau wie die Orange Warsaw Open zur Kategorie der International Series gehörten. Es war die letzte Ausgabe der Warsaw Open, ehe die Turnierlizenz 2011 an Kitzbühel verkauft wurde.

Tommy Robredo war der Titelverteidiger im Einzel und an zwei gesetzt. Er verlor dieses Jahr im Finale gegen den Setzlistenersten Nikolai Dawydenko mit 3:6, 3:6. Dawydenko gewann damit seinen vierten Titel des Jahres und seinen 14. insgesamt. Im Doppel waren die Lokalmatadoren Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski im vorherigen Jahr erfolgreich, sie verteidigten ihren Titel im Finale gegen das Doppel aus Dawydenko und Juri Schtschukin mit 6:0, 3:6, [10:4] und gewannen damit ihren nunmehr vierten Titel beim Turnier und jeweils siebten insgesamt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 404.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 425.250 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Juni 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Warschau